Волков Ігор Володимирович:
 Волков Ігор Володимирович ( 1970) — білоруський політик, депутат Палати представників Білорусі VII скликання.
 Волков Ігор Володимирович ( 1936) — український науковець в галузі теоретичної електротехніки, член-кореспондент Національної академії наук України, головний науковий співробітник відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів № 1 Інституту електродинаміки НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Волков Ігор Володимирович ( 1983) — російський хокеїст, лівий нападник.

Примітки